Borealis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « , du nord ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Borealis Planitia est une large plaine située dans l'hémisphère nord de la planète Mercure.
  est le nom latin de la Couronne boréale, une constellation de l'hémisphère nord.
  (« de la Couronne boréale »), ou simplement Borealis, est utilisé comme fin du nom des objets de la constellation de la Couronne boréale. Pour les objets concernés, consulter la liste générée automatiquement.
 Oceanus Borealis ( « océan Boréal ») est un hypothétique paléo-océan martien.
 Vastitas Borealis est une région sans relief et très étendue de la planète Mars, au sein de laquelle se trouve la calotte polaire nord.

Biologie 
 En taxonomie, l'adjectif latin borealis (« du nord ») est employé comme épithète spécifique ou comme nom subspécique d'espèces nordiques (animales ou végétales). Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société

Arts plastiques 
 Aurora Borealis est un tableau de Frederic Edwin Church (1865).

Entreprises 
 Borealis est une entreprise chimique autrichienne.

Marine 
 Le Seven Borealis est un navire de services de Subsea 7 battant pavillon des Bahamas, qui peut être utilisé comme navire poseur de canalisations et navire-grue.

Musique 
 Boréalis est un festival français de musique techno.

Épithète spécifique